Il campionato europeo di calcio Under 19 è una competizione calcistica annuale organizzata dall'UEFA e riservata alle nazionali di calcio europee Under 19. Dopo due fasi di qualificazione, sette squadre si qualificano al torneo finale, dove si aggiunge la squadra del paese ospitante, qualificata di diritto.

Le otto squadre che disputano l'Europeo vengono divise in due gruppi da quattro squadre; le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano per le semifinali.

Negli anni pari, questa competizione qualifica le nazionali europee (cinque o sei squadre) al Mondiale Under-20 che si svolge l'anno seguente.

La prima edizione si è svolta nel 1948 e fino al 1955 era organizzata dalla FIFA.

Albo d'oro

FIFA Junior Tournament 
Dal 1949 al 1954 (sotto l'egida della FIFA), viene svolto un torneo, presso una nazione ospitante, dedicato alle nazionali Under-18.

UEFA Junior Tournament 
Dal 1955 l'organizzazione della competizione passa alla UEFA, mantenendo la fase finale in una nazione ospitante e la partecipazione riservata ancora alle nazionali Under-18.

Campionato europeo di calcio 
Dal 1981 assume la denominazione definitiva di Campionato europeo tuttora in uso. La cadenza resta annuale ad eccezione del periodo 1984-1992 dove diventa biennale, salvo poi tornare alla soluzione iniziale. Dalla stagione 2001-2002 alla competizione partecipano le nazionali Under-19. Dal 2003 non si disputa più la finale per il terzo e quarto posto.

Statistiche

Medagliere
Dati aggiornati all'edizione 2022

Dettagli sui piazzamenti

Legenda:
N° = posizione finale
SF = eliminata in semifinale
QF = eliminata nei quarti di finale
1T = eliminata al primo turno
VG = vincitrice del girone
P = partecipante
Q = qualificata

Prestazione della squadra ospitante 
Di seguito sono elencate le prestazioni dei paesi ospitanti nella relativa edizione. Il formato del torneo è variato con il tempo, ma la nazione ospitante ha sempre partecipato alle fasi finali del torneo ad eccezione dell'edizione del 1996 dove il Lussemburgo (co-organizzatore con la Francia) si è fermato al turno preliminare.

Note

Voci correlate 
Campionato europeo di calcio
Campionato europeo di calcio Under-21
Campionato europeo di calcio Under-17

Collegamenti esterni 
 

 
Competizioni calcistiche europee